Бюшер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бюшер, Джулианн (род. 1965) — американская актриса и кукловод.
 Бюшер, Эрин (род. 1979) — американская баскетболистка.